Osoby o nazwisku Jermołajew:
 Aleksiej Jermołajew – rosyjski i radziecki choreograf, tancerz oraz baletmistrz
 Władimir Jermołajew – rosyjski konstruktor lotniczy